Нищенков — фамилия. Известные носители:
 Нищенков, Алексей Аркадьевич (1882—1934) — русский военно-морской офицер, участник Русско-Японской и Первой мировой войн, капитан 1-го ранга.
 Нищенков, Аркадий Никанорович (1855 — февраль 1940) — русский генерал, участник Первой мировой войны.